Panam puede referirse a: 
 Pan American World Airways, la más importante aerolínea de los Estados Unidos de América; 
 Pan Am, serie de televisión sobre dicha aerolínea;
 PanAm, el Cable submarino Panamericano (PAN-AM).
 Panam, el nombre artístico de Laura Franco, animadora infantil argentina.
 Panam (marca de tenis mexicana), marca de tenis mexicana